Wudwor (sorbisch für „Vorwerk“) ist der sorbische Name folgender Orte:
 Guteborn, Amt Ruhland, Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Höflein, Gemeinde Räckelwitz, Landkreis Bautzen